Austria:
 Bergstraße – ulica w Salzburgu

Niemcy:
 Bergstraße – kraina geograficzna
 Bergstraße – powiat w kraju związkowym Hesja
 Bergstraße – ulica w Dreźnie
 Bergstraße – nazwa stacji metra Karl-Marx-Straße w Berlinie w latach 1926–1946

Zobacz też:
 Alte Bergstraße